23-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (класс «А») проходил с февраля по август 1960 года с участием 12 команд. Чемпионский титул в 6-й раз в своей истории выиграло московское «Динамо».

Система проведения чемпионата 
В классе «А» чемпионата приняли участие 12 команд: 10 из них определились по итогам чемпионата СССР 1958 (класс «А») и две лучшие из класса «Б» первенства 1958 года.  

Команды-участницы провели двухкруговой турнир по туровой системе. В случае равенства очков у двух и более команд приоритет отдаётся личным встречам команд между собой.

Результаты 

Все команды-участницы сохраняют места в классе «А» в связи с его расширением до 16 команд.

Призёры 
 «Динамо» (Москва): Марита Авен, Людмила Булдакова, Галина Волкова, Галина Галактионова, В.Карпова, Н.Клюева, Лилия Коновалова, Н.Мосунова, Л.Старостина, Зинаида Смольянинова, Лидия Стрельникова, Н.Черниченко, Александра Чудина. Тренер — Серафима Кундиренко.

 «Локомотив» (Москва): Лидия Александрова, Лидия Болдырева, Милития Еремеева, И.Ковалёва, Э.Леонова, В.Марчукова, В.Нилова, Т.Пирогова, Антонина Рыжова (Моисеева), Валентина Свиридова, А.Тишкевич, Мария Чичинадзе. Тренер — Михаил Сунгуров.

 «Даугава» (Рига): Л.Аузиня, В.Блажевич, Валентина Варкевич, Анна Вилциня, А.Казака, В.Лабуцкас, Л.Мелькова, В.Озола, Скайдрите Плисмане, М.Римша, Миньона Хехта, Р.Янковская. Тренер — Леопольд Ковалс.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1960 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1960 году